Архипенко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Архипенко, Валентин Дмитриевич — советский артист театра и кино.
 Архипенко, Василий Альбертович (род. 1957) — советский легкоатлет.
 Архипенко, Владимир Васильевич (род. 1943) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Архипенко, Вячеслав Павлович (род. 1938) — советский футболист.
 Архипенко, Георгий Григорьевич (1913—1989) — советский танкист, полный кавалер ордена Славы.
 Архипенко, Евгений Порфирьевич — украинский политический и государственный деятель, министр земледелия и министр народного хозяйства УНР.
 Архипенко, Фёдор Фёдорович (1921—2012) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Архипенки — деревня в Котельничском районе Кировской области России.